Střítecký nebo Střítecká nosí více různých osobností jako svoje příjmení:

 mužský tvar příjmení

 Bohuslav Střítecký (1900–1983) – český skladatel a pedagog
 Jaroslav Střítecký (* 1941) – český překladatel, asistent katedry filosofie a metodologie věd
 Jiří Střítecký (1954–2012) – český architekt, pedagog a malíř
 Martin Střítecký (* 1978) – český baseballista
 Vít Střítecký (* 1980) – český politolog, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů
 Zdeněk Střítecký (* 1969) – český právník a politik

 ženský tvar s přechýlením

 Klementina Střítecká (1886–1966) – moravská pedagožka a spisovatelka

Podobné příjmení 
 Stříteský